Ваље Верде има више значења:

 Ваље Верде, Колонија Колорадо Нумеро Уно, Гранхас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ваље Верде (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ваље Верде (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ваље Верде (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ваље Верде (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ваље Верде (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ваље Верде (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ваље Верде, Ла Мула (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ваље Верде, Асијендас Ваље Верде (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ваље Верде (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ваље Верде (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ваље Верде (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ваље Верде (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ваље Верде, Ранчо Вијехо (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ваље Верде (Тонанитла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ваље Верде (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ваље Верде (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ваље Верде (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ваље Верде (Хиутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ваље Верде (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ваље Верде (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ваље Верде (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ваље Верде (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ваље Верде, Асосијасион Ганадера (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ваље Верде (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ваље Верде (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ваље Верде (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ваље Верде (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ваље Верде (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ваље Верде (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ваље Верде (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ваље Верде (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ваље Верде, Торуно (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ваље Верде (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ваље Верде (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ваље Верде (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ваље Верде (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ваље Верде, Ел Параисо Сан Роман (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ваље Верде (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику